Der Bundesverband Flachglas e. V. (BF) mit Sitz in Troisdorf bei Bonn ist das anerkannte Sprachrohr der Branche in den Gebieten Lobbyismus/Netzwerk, Normung/Technik und PR/Öffentlichkeitsarbeit.

Zum Verband gehören überwiegend mittelständische Unternehmen als Mitglieder sowie Fördermitglieder. Vertreten sind Hersteller und Vertreiber von Bauglasprodukten aller Art: von Wärmedämm-Isolierglas über Isolierglas mit Zusatzfunktionen – Lärm-, Sonnen- und Einbruchschutz – sowie Ornament- und Sicherheitsglas (ESG/VSG) bis hin zu Spiegeln, Ganzglastüren oder Brandschutzglas. Aber auch die industriellen Hersteller des so genannten Basisglases sind Mitglieder.

Über 100 Mitgliedsunternehmen mit über 200 Betriebsstätten und über 45 Fördermitglieder decken mehr als 90 Prozent der deutschen Flachglas-Produktion ab.

Geschichte 
Der Verband ging 1987 aus einer Fusion dreier traditionsreicher Einzelverbände hervor. Dies waren der „Fachverband Flachglas veredelnde Industrie“, der „Bundesverband der Deutschen Isolierglashersteller e. V.“ und der „Bundesverband des Deutschen Flachglas-Großhandels e. V.“

Aufgaben 
Zur technischen Arbeit des Verbandes gehören Arbeitskreise wie „Warme Kante“, „Sicherheitsglas“ und „Systeme im Scheibenzwischenraum“ sowie verbandsinterne Arbeitsgruppen.

Der BF arbeitet bei weiteren technischen Projekten eng mit befreundeten Verbänden der Fensterbranche sowie des Handwerks zusammen. Außerdem vertritt der BF in nationalen und internationalen Normungsausschüssen die Interessen seiner Mitgliedsunternehmen.

Auf politischer Ebene begleitet der BF die Verordnungsgebung zur Energieeinsparung. Er setzt sich für die Berücksichtigung solarer Gewinne und des sommerlichen Wärmeschutzes ein. Für zukünftige Novellierungen der EnEV erarbeitet der Verband Modelle für eine angemessene Berücksichtigung der kostenlosen solaren Energie- und Tageslichtgewinne, um auch weiterhin einer Verkleinerung der Fensterflächen durch die Verordnung entgegenzuwirken. Von Anfang an hat der Verband der Politik gegenüber für eine Umstellung auf Dreifach-Wärmedämmglas als Standardprodukt von morgen plädiert.

Der Verband arbeitet in verschiedenen politischen Initiativen mit, die vorwiegend für eine Stärkung und Verbesserung der Rahmenbedingungen für energieeffizientes Bauen und Sanieren im Gebäudebereich, speziell im Gebäudebestand, eintreten.

Die Öffentlichkeitsarbeit des BF informiert Endverbraucher und Fachpresse über Produkte und Leistungen der Flachglasbranche. Dazu erstellt der Verband Pressemitteilungen und Broschüren, einen monatlichen Newsletter und weitere Informationen. Mit der Initiative „Energiesparen mit Glas“ wird der Austausch veralteter Verglasungen gefördert. Im Rahmen dieser Initiative präsentiert sich der BF auf Messen und Infoveranstaltungen; außerdem stattet er Handwerks-Partnerunternehmen mit Informations- und Werbemitteln aus.

Der Verband veranstaltet Symposien zu aktuellen Branchenthemen und bietet online-Seminare als Produktschulungen an.

Der BF nimmt alle jene Aufgaben wahr, die die Mitgliedsunternehmen entweder nicht selbst erfüllen können (politische
Interessenvertretung), oder bei denen die Bündelung der Aktivitäten in einer übergeordneten, neutralen Institution Vorteile hat (Normenarbeit, Öffentlichkeitsarbeit).

Gütegemeinschaft Mehrscheiben-Isolierglas e. V. 
Die dem Verband angeschlossene Gütegemeinschaft Mehrscheiben-Isolierglas (GMI) vergibt das RAL-Gütezeichen für hochwertige Isolierglasprodukte an qualifizierte Mitgliedsunternehmen. Eine neutrale Fremdüberwachung der Produktion durch von der GMI beauftragte, anerkannte Prüfinstitute bürgt für die besondere Güte der Produkte der mehr als 100 Mitglieder.

Initiative „Energiesparen mit Glas“ 
Mit der bundesweiten Initiative „Energiesparen mit Glas“ möchte der Verband die energetische Gebäudesanierung in den Fokus der Öffentlichkeit rücken. Außerdem will der Verband auf den im Sinne des Umweltschutzes wichtigen Austausch veralteter Verglasungen wie unbeschichtetem Isolierglas und Einfachglas gegen energieeffizientes Wärmedämmglas hinweisen.

Weblinks 
 Internetauftritt des Verbandes
 Gütegemeinschaft Mehrscheiben-Isolierglas e. V.

Einzelnachweise 

Wirtschaftsverband (Deutschland)
Gegründet 1987
Organisation (Troisdorf)
Verein (Nordrhein-Westfalen)